

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 7 podstawowych
 Popowice – część miasta Środa Śląska
 Popowice – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Fabryczna
 Popowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
  Popowice – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Popowice – przysiółek wsi  Dobroszów Wielki w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Popowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów 
 Popowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz 
 Popowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Popowice – przysiółek wsi Chwałowice w woj.  podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Popowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Popowice – część wsi Wilkowiecko w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Popowice – część wsi Rębielice Królewskie w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Popowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa

Miejscowości na Ukrainie
 Popowice – wieś na Ukrainie (rejon mościski)